A 4215-ös jelzésű autóbusz helyközi autóbuszjárat Nyíregyháza és Baktalórántháza között, Apagy érintésével, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.

Közlekedése 
A járat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyét, Nyíregyházát köti össze Baktalórántházával, útvonalára fűzve számos kistelepülést, sok helyre csak naponta pár járat tér be, Napkor, Apagy, Nyírtét, Levelek, Magy és Besenyőd belső területét kizárólag ez a járat szolgálja ki. Menetrendkönyvi fordulószáma igen magas, de a teljes útvonalat kevés járat teszi meg. Nyíregyháza és Baktalórántháza között vasútvonal is van, de a forgalom nem gyakori rajta, így a busz versenyképesebb.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||68
|align=left|
|-
|1|| Nyíregyháza, Rákóczi utca 50.||∫
|align=left|
|-
|∫|| Nyíregyháza, Mező utca||67
|align=left|
|-
|2|| Nyíregyháza, Vay Ádám körút||66
|align=left|
|-
|3|| Nyíregyháza, Bujtos utca||65
|align=left|
|-
|4|| Nyíregyháza, rendelőintézet||64
|align=left|
|-
|5|| Nyíregyháza, Sport utca||63
|align=left|
|-
|6|| Nyíregyháza, Gomba utca||62
|align=left|
|-
|7|| Nyíregyháza, Naspolya utca||61
|align=left|
|-
|8|| Nyíregyháza, orosi elágazás||60
|align=left|
|-
|9|| Oros, vasútállomás bejárati út||59
|align=left|
|-
|10|| Oros, keverőtelep||58
|align=left|
|-
|11|| Napkori elágazás||57
|align=left|
|-
|12|| Napkor, Orosi utca 68.||56
|align=left|
|-
|13|| Napkor, községháza||55
|align=left|
|-
|14|| Napkor, iskola||54
|align=left|
|-
|15|| Napkor, Kállói úti forduló||53
|align=left|
|-
|16|| Napkor, Pócsi út 6.||52
|align=left|
|-
|17|| Napkor, autóbusz-forduló||51
|align=left|
|-
|18|| Napkor, Pócsi út 6.||50
|align=left|
|-
|19|| Napkor, iskola||49
|align=left|
|-
|20|| Napkor, községháza||48
|align=left|
|-
|21|| Napkor, vasútállomás||47
|align=left|
|-
|22|| Napkor, sényői elágazás||46
|align=left|
|-
|23|| Napkor, meteorológiai állomás||45
|align=left|
|-
|24|| Apagy, Főiskolai Tangazdaság||44
|align=left|
|-
|25|| Apagy, vasútállomás bejárati út||43
|align=left|
|-
|26|| Apagy, ABC áruház||42
|align=left|
|-
|27|| Apagy, Kossuth utca 38.||41
|align=left|
|-
|28|| Nyírtét, Szabadság utca 1.||40
|align=left|
|-
|29|| Nyírtét, Fő tér||39
|align=left|
|-
|30|| Nyírtét, Szabadság utca 126.||38
|align=left|
|-
|31|| Nyírtét, autóbusz-forduló||37
|align=left|
|-
|32|| Nyírtét, Szabadság utca 126.||36
|align=left|
|-
|33|| Nyírtét, Fő tér||35
|align=left|
|-
|34|| Nyírtét, Szabadság utca 1.||34
|align=left|
|-
|35|| Apagy, Kossuth utca 38.||33
|align=left|
|-
|36|| Apagy, ABC áruház||32
|align=left|
|-
|37|| Apagy, vasútállomás bejárati út||31
|align=left|
|-
|38|| Apagy, Bajcsy-Zsilinszky utca||30
|align=left|
|-
|39|| Apagy, Állami Gazdasági központ||29
|align=left|
|-
|40|| Levelek, Ady Endre utca 46.||28
|align=left|
|-
|41|| Levelek, községháza||27
|align=left|
|-
|42|| Levelek, Kossuth utca 58.||26
|align=left|
|-
|43|| Levelek, vasútállomás bejárati út||25
|align=left|
|-
|44|| Magy, iskola||24
|align=left|
|-
|45|| Magy, Kossuth utca 57.||23
|align=left|
|-
|46|| Magy, Kauzsay-tanya||22
|align=left|
|-
|47|| Magy, Kauzsay-tanya autóbusz-forduló||21
|align=left|
|-
|48|| Kállósemjén, Újszőlőskert forduló||20
|align=left|
|-
|49|| Magy, Kauzsay-tanya autóbusz-forduló||19
|align=left|
|-
|50|| Magy, Kauzsay-tanya||18
|align=left|
|-
|51|| Magy, Kossuth utca 57.||17
|align=left|
|-
|52|| Magy, iskola||16
|align=left|
|-
|53|| Levelek, vasútállomás bejárati út||15
|align=left|
|-
|54|| Levelek, Kossuth utca 58.||14
|align=left|
|-
|55|| Levelek, községháza||13
|align=left|
|-
|56|| Levelek, Rákóczi utca 52.||12
|align=left|
|-
|57|| Besenyőd, posta||11
|align=left|
|-
|58|| Besenyőd, Kossuth utca 83.||10
|align=left|
|-
|59|| Ófehértó, Besenyői utca 67.||9
|align=left|
|-
|60|| Ófehértó, Alkotmány utca 4.||8
|align=left|
|-
|61|| Ófehértó, községháza||7
|align=left|
|-
|62|| Ófehértó, autóbusz-forduló||6
|align=left|
|-
|63|| Besenyőd, Fő utca forduló||5
|align=left|
|-
|64|| Besenyőd, Fő utca bejárati út||4
|align=left|
|-
|65|| Baktalórántháza, Fenyves Csárda||3
|align=left|
|-
|66|| Baktalórántháza, vasútállomás bejárati út||2
|align=left|
|-
|67|| Baktalórántháza, gimnázium||1
|align=left|
|-
|68|| Baktalórántháza, Fő térvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedése